Minas Tênis Clube – società polisportiva brasiliana con sede a Belo Horizonte
 Minas Tênis Clube – squadra di calcio a 5 dell'omonima società polisportiva di Belo Horizonte
 Minas Tênis Clube – squadra di pallacanestro dell'omonima società polisportiva di Belo Horizonte
 Minas Tênis Clube – squadra di pallavolo femminile dell'omonima società polisportiva di Belo Horizonte
 Minas Tênis Clube – squadra di pallavolo maschile dell'omonima società polisportiva di Belo Horizonte